Neon, egyik nemesgáz
Neon, Ravenna egykori püspöke
Neon, Sugarloaf-album
Neon, számítástechnikában egy könyvtár (library) neve
Neon, magazin
Neon, zenész